Iacobești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Iacobești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Iacobești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava